Bigfoot (cryptide), een aapachtig wezen dat in de Verenigde Staten en Canada zou leven
 Bigfoot (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas
 Bigfoot (film), een Amerikaanse film uit 1970
 Spotted Elk (1826-1890), bijgenaamd Big Foot, een indianenopperhoofd gesneuveld tijdens het bloedbad van Wounded Knee
 Matthew McGrory (1973-2005), bijgenaamd Big Foot, een Amerikaans acteur bekend om zijn grote lichaamslengte
 Bigfoot (monstertruck), de eerste monstertruck